Příjmení Frydrych nosí více významných osobností:

 Jaroslav Frydrych (1928–1982) – moravský akademický malíř
 Josef Frydrych (* 1946) – český fotbalista, záložník
 Josef Frydrych (statkář) (1880–1966) – správce statků Jana II. z Lichtenštejna, velkostatkář v Žarošicích
 Karol Frydrych (* 1975) – český pedagog, muzikolog, publicista a organizátor hudebního života
 Michal Frydrych (* 1990) – český fotbalový obránce
 Petr Frydrych (* 1988) – český atlet, oštěpař
 Zita Frydrychová (* 1991) – česká gymnastka

Podobné příjmení 
 Friedrich